Вильяррика ():
 Вильяррика — город в Парагвае, административный центр департамента Гуайра.
 Вильяррика — озеро в Южной Америке на территории Чили.
 Вильяррика — вулкан в Южной Америке на территории Чили.
 Вильяррика — город в Чили.
 Вильяррика — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.